Прэахвихеа:

 Прэахвихеа — храмовой комплекс Кхмерской империи, посвящён богу Шиве.
 Прэахвихеа — провинция в северной части Камбоджи.